Salisbury kan syfta på:

 Earl av Salisbury –  engelsk adelstitel
 Salisbury (musikalbum) – rockbandet Uriah Heeps andra album från 1971
 Salisbury (fartyg) – från 1700-talet
 Tidigare namn på Zimbabwes - då Rhodesias -  huvudstad - nu Harare

Geografi

Antarktis 

 Mount Salisbury,

Australien 

 Salisbury (region), South Australia, 
 Salisbury (ort i Australien, South Australia, Salisbury), 
 Salisbury North Wetland – i South Australia

Dominica 

 Salisbury (ort i Dominica), Saint Joseph, 
 Salisbury River – en flod i parishen Saint Joseph

Kanada 

 Salisbury (ort i Kanada), New Brunswick,

Storbritannien 

Salisbury, stad i Wiltshire, England,

Se även
 Salisbury Plain, en slätt i England
 Salisbury stift, ett stift inom Engelska kyrkan
 Salisbury (distrikt), ett före detta distrikt i Wiltshire, England

USA 

 Salisbury, Maryland, countyhuvudort, Wicomico County, 
 Salisbury, Missouri, ort Chariton County, 
 Salisbury, North Carolina, countyhuvudort, Rowan County, 
 Salisbury, Pennsylvania, ort, Somerset County, 
 Salisbury, Connecticut, ort, Litchfield County, 
 Salisbury, Massachusetts, ort, Essex County, 
 Salisbury, New Hampshire, ort, Merrimack County, 
 Salisbury, New York, ort, Nassau County, 
 Salisbury, Vermont – en kommun  i Addison County

Zimbabwe 

 Salisbury – tidigare namn på huvudstaden, se Harare

Se även
 Salisbury (auktor) – flera auktorer
 Salisbury Island

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar